Світло — електромагнітні хвилі.

Періодика 
«Світло» («Switlo») — популярний двотижневик для народу, виходив у Коломиї 1881—1882; друкувався латинкою; видавець і редактор М. Кореневич.

«Світло» — єдиний до 1917 року педагогічно-освітянський місячник на Центральних і Східних Землях, виходив у Києві у 1910—1914 роках у видавництві «Український Учитель» (всіх 36 чисел). Редактор Григорій Шерстюк, з 1911 року — В. Прокопович.

Журнал «Світло» містив педагогічно-методичні статті, порушував справи дошкільного виховання, шкільної і позашкільної освіти, боронив права української школи, мови та культури, гуртував учителів і діячів культури та підготував низку діячів народної освіти.

Співробітниками «Світла» були майже всі українські педагоги і низка культурних діячів (X. Алчевська, Є. Вировий, Н. Григоріїв, В. Дорошенко, С. Єфремов, Ф. Матушевський, В. Прокопович, Софія Русова, Ю. Сірий, С. Сірополко, Я. Чепіга, С. Шелухин, Г. Шерстюк й ін.) та низка письм., пов'язаних зі школою (С. Васильченко, Л. Пахаревський, Павло Тичина, А. Тесланко й ін.). «Світло» весь час зазнавало утисків російської влади. Традиції «Світла» продовжила «Вільна Українська Школа» (1917—1919).

«Світло» — місячник для дітей, виходив в Ужгороді 1913-14 і 1916, мовою, зближеною до народної. Редактор — отець Т. Скиба, ЧСВВ.

«Світло» — педагогічний місячник національного і суспільного виховання, орган товариства «Учительська Громада», виходив у Львові 1921 —1922. Редактор М. Галущинський.

«Світло» — тижневик, неофіційний орган КПЗУ, виходив у Львові 1925 — 28 за редакцією В. Бобинського (до квітня 1927), потім І. Квасниці й інших. (всього 140 чч.). «Світло» пропагувало орієнтацію на радянську Україну та її досягнення. У другій половині 1927 року і на початку 1928 було під впливами самостійницьких кіл в УСДП. У вересні 1928 закрите польською владою.

«Світло» — освітньо-господарський місячник, видаваний 1933 — 38 (з перервами) філією товариства «Просвіта» у Мукачеві. Редактори П. Петричка, Л. Романюк, В. Куриленко.

«Світло» — совєтофільська газета, виходила в Буенос-Айресі (Аргентина) 1935 — 43 і 1946-49; припинена аргентинським урядом. Їй на зміну з 1949 виходить тижневик «Звання».

«Світло» — українсько-католицький церковно-релігійний популярний ілюстрований місячник (до 1955 двотижневик), видання отців Василіян у Канаді, виходить з 1937 у Мондері (Альберта), з 1949 у Торонто. Редактори — отці Марко Романович (1938—1943), Андрій Трух (1943—1946), Іриней Назарко (1946—1948), Вернард Дрібненький (1948—1953), Мелетій Соловій (1953—1958), Никон Свірський (1958—1961), Вернард Дрібненький (1961—1964), Орест Купранець (1964—1988), Никон Свірський (1988—1989), Василь Цимбалістий (1989—2018).

Див. також 
Світло і тінь (значення)

Примітки 

Українські періодичні видання
Двотижневі журнали